Stanisław Bukraba, burmistrz Kobrynia w II RP
 Stanisław Bukraba (1896-1961), oficer Wojska Polskiego II RP